Acvila de stepă (Aquila nipalensis)  face parte din familia Accipitridae. Este o pasăre răpitoare care poate fi întâlnită din estul României până în sudul Rusiei și centrul Asiei în zona Mongoliei. Păsările care viețuiesc în Europa și Asia își petrec iarna în Africa, iar păsările din est în India.

Acvila de stepă este o pasăre migratoare care parcurge distanțe mari trans-ecuatoriale. Există unele indicații că adulții iernează în Africa de nord, iar subadultii se duc în părțile de sud ale Africii.Într-o zi au fost numărați 29.000 de acvile de stepă trecând peste localitatea Eilat (Israel). Au fost și cifre mai mari, mai puțin de 100.000 de indivizi, dar adunați pe mai multe zile. În 2001 erau 1.000.000 de indivizi. Nu știu exact să va spun numărul exemplarelor din ziua de astăzi(în 2010 erau în jur de 10.000 de exemplate la nivel mondial), dar că majoritatea speciilor din lumea animală și această este în scădere in principal din cauza distrugerii mediului.

Note

Legături externe

 Steppe eagle species text in The Atlas of Southern African Birds
 
 
 
 

Vulturi
Păsări din Mongolia
Păsări din China
Păsări din Africa
Păsări descrise în 1833